Купата на европейските шампиони 1966/67 е 12-о издание на турнира. 33 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Реал Мадрид като носител на трофея от предходния сезон. За пръв път участва и отбор от Съветския съюз.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се изиграва трети мач на неутрален терен. Поради новия рекорден брой участници (33) се налага 4 отбора да играят в новосъздадения квалификационен кръг.

Финалът се играе на 25 май 1967 г. на Естадио Насионал в Оейраш пред 45.000 зрители. Глазгоу Селтик побеждава с 2:1 срещу Интер и печели за пръв път трофея. По този начин за първи път британски и не-южноевропейски отбор взема титлата.

Квалификационен кръг 
Първите срещи се състоят на 31 август и 7 септември, а реваншите са на 7 и 14 септември 1966 г.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят между 7 септември и 5 октомври, а реваншите са между 14 септември и 12 октомври 1966 г.

1 17 Нентори се оттеглят от участие.

Трета среща 
Срещите се състоят на 26 и 19 октомври 1966 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят между 25 октомври и 7 декември, а реваншите са между 8 ноември и 14 декември 1966 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 21 декември 1966 г.

Четвърфинал 
Първите срещи се състоят на 15 февруари и 1 март, а реваншите са между 1 и 15 март 1967 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 12 и 19 април, а реваншите са на 25 и 26 април 1967 г.

Трета среща 
Срещата се играе на 3 май 1967 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1966/67
 Купа на панаирните градове 1966/67

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1966/67
 Детайли на срещите за сезон 1966/67 в rsssf.com

Европейска шампионска лига